La sigla CGI puede referirse:

 Common Gateway Interface, término en inglés para «Interfaz de entrada común», una tecnología que se usa en los servidores web;
 Computer-generated imagery, término en inglés para «imágenes generadas por computadora», aquellas imágenes, en general en dos o en tres dimensiones, utilizadas en animaciones, efectos especiales de películas, etcétera.